Jméno Svatava má více významů:

místopisné jméno
 Svatava (okres Sokolov) – město v okrese Sokolov
 Svatava (Černovice) – část města Černovice v okrese Pelhřimov
 Svatava (řeka) – řeka v Karlovarském kraji

jiný význam
 Svatava (jméno) – ženské křestní jméno
 Svatava (odrůda jablek) – kultivar druhu jabloň domácí

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno